Ла Ола има више значења:

 Ла Ола (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ола (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику